BiH:
 Lipovice (Kalesija, BiH), naselje u općini Kalesija
 Lipovice (Lopare, BiH), naselje u općini Lopare